La paix maintenant, le mouvement israélien ;
La paix maintenant, anciennement Les amis de Shalom Archav, l'association française.